Тристан и Изолда може бити:

Тристан и Изолда, стару келтску сагу о љубави двоје младих
Тристан и Изолда (опера), оперу немачког композитора Рихарда Вагнера
Тристан и Изолда (филм), југословенски филм из 1970. године